

Ebraismo 
 Menorah –  lampada ad olio a sette bracci che simboleggia i sette giorni della creazione
 Menorah pubblica – grande menorah messa in mostra pubblicamente durante la festa ebraica di Chanukah

Altro 
 Centro Menorah – centro culturale e commerciale della comunità ebraica a Dnipro in Ucraina
 Menorah – romanzo di Marco Buticchi pubblicato nel 1998